Quisqueya (gemeente), een gemeente in de Dominicaanse Republiek.
Quisqueya (orchideeën), een geslacht uit de tribus Epidendreae van de Orchideeënfamilie (Orchidaceae).
Zie ook
Quisqueyanos valientes, het volkslied van de Dominicaanse Republiek.
Schistocerca quisqueya, een rechtvleugelig insect uit de familie veldsprinkhanen.